Die Prva Makedonska Liga 2022/23 ist die 31. Saison der höchsten nordmazedonischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 6. August 2022 und endet am 14. Mai 2023.

Titelverteidiger ist FK Shkupi.

Modus 
Sileks Kratovo und FK Pobeda ersetzten die letztjährigen Absteiger FK Borec und FK Pelister Bitola.

Nachdem der letztjährige Fünfte FK Renova Džepčište wegen finanzieller Probleme vor Saisonstart seinen Rückzug nach 17 Jahren Erstklassigkeit bekannt gab, besteht die Liga in dieser Saison nur aus elf Vereinen. Diese spielen jeweils dreimal gegeneinander, sodass jedes Team 30 Spiele zu absolvieren hat.

Mit dem FK Renova steigt der Vorletzte direkt ab, das Team auf Platz Zehn spielt in der Relegation um den Klassenverbleib.

Mannschaften

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 2. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)für Meisterschaft, Conference League Plätze, Relegation und Abstieg zählt der direkte Vergleich

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle macedonianfootball.com (englisch)
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23